Il singolare del torneo di tennis Tashkent Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karim Alami che ha battuto in finale Jordi Arrese 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (finale)
 Carl-Uwe Steeb (semifinali)
 Karim Alami (Campione)
 Franco Davín (quarti di finale)

 Albert Portas (primo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Sándor Noszály (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1995